Чемпионат мира по водному поло 1986 года — 1-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Мадриде (Испания). Победителем турнира во второй стала сборная Австралии.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матчи за 7-9 места

Матчи за 1-6 места

Итоговое положение

См. также 
 Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 1986 (мужчины)

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
1986 год в водном поло